Митинский — русская фамилия. Известные носители:
 Митинский, Александр Николаевич (1875—1953) — российский горный инженер, профессор (после 1920 года — в эмиграции).
 Митинский, Владимир Николаевич (1925—2010) — заслуженный энергетик России, организатор энергетики.
 Митинский, Николай Николаевич (1873/74—1912) — российский учёный в области строительной механики.